Rujen kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ruen (berg i Bulgarien, lat 42,16, long 22,52),

Lettland 

 Rūjiena, kommunhuvudort, Rūjienas novads, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Lettlandförgreningar